Selter ist eine Bezeichnung für:

 Selterswasser
 Gustav Selter, deutscher Hersteller von Strick- und Häkelnadeln
 Selter (Höhenzug) (395,0), Höhenzug im Leinebergland, Niedersachsen

Familienname
 Alfred Selter (1864–1948), deutscher Pelzhändler
 Hugo Selter (1878–1952), deutscher Hygieniker
 Johann Christian Selter (1767–1826), Kartograph in Berlin
 Karl Selter (1898–1958), Außenminister in Estland

Siehe auch
 Villa Selter
 Selter & Weinert